RCA est un sigle qui peut signifier :

 Radio Corporation of America, une entreprise américaine disparue en 1986 ;
 Connecteur RCA (où RCA signifie Radio Corporation of America), un type de connecteur ;
 Pour le cinéma voir RKO Pictures ;
 RCA Americom pour les satellites ;
 RCA Building à New York ;
 RCA Records, un label musical ;
Réchauffement climatique anthropique ;
 Registres de la Cinématographie et de l'Audiovisuel, immatriculation nécessaire en France depuis 1944 pour obtenir un visa d'exploitation de l’œuvre cinématographique ;
 Réglementation de la circulation aérienne, un ensemble de textes relatifs au pilotage et au contrôle aérien ;
 Raja Club Athletic, un club marocain de football avec plusieurs sections ;
 Raja Club Athletic (football féminin) ;
 Raja Club Athletic (basket-ball) ;
 Raja Club Athletic (handball) ;
 Rugby club Auch, un club français de rugby à XV basé à Auch ;
 Rugby club auxerrois, un club français de rugby à XV basé à Auxerre ;
 RCA (où RCA signifie Radio Côte d'Amour), une radio locale basée en Loire-Atlantique.

RCA est un code qui peut signifier :
 République centrafricaine, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Aéroport régional de Rapid City, un aéroport public municipal situé à Rapid City, aux États-Unis, selon le code IATA des aéroports.

Code